Малин Тере́за (Терезе) Альсха́ммар (; ) — шведская пловчиха, трёхкратная призёрка Олимпийских игр 2000 года, многократная чемпионка мира, Европы и Швеции, рекордсменка мира.

Первая в истории женщина, выступавшая в плавании на шести Олимпийских играх (среди мужчин таких спортсменов трое).

Спортивная биография 

Первой специализацией юной Альсхаммар было плавание на спине. И уже в 14 лет выиграла первое звание чемпионки Швеции по плаванию на дистанции 50 метров на спине. На чемпионатах мира же она пока оставалась вне пьедестала. На первых своих Олимпийских играх 1996 года в Атланте выступила в одной личной дистанции (100 м на спине) и в эстафете 4 × 100 метров комплексным плаванием, но в обоих случаях не смогла попасть в финал.

В 1997 году Тереза переезжает в США в Университет Небраски в Линкольне. Там под руководством нового тренера Кала Бентца Альсхаммар меняет специализацию, перейдя из плавания на спине в вольный стиль и баттерфляй. Результаты сразу пошли вверх. На Олимпийских играх в Сиднее шведская пловчиха выиграла три медали: два серебра на дистанциях 50 и 100 метров вольным стилем, а также бронзу в эстафете 4 × 100 метров вольным стилем. В личных видах шведка уступала только голландке Инге Де Брюин.

В эти же годы Альсхаммар стала героиней двух чемпионатов мира на короткой воде в Афинах (2000) и Москве (2002). На этих чемпионатах Тереза завоевала по 4 золотые медали на каждом. Всего в карьере Альсхаммар 2 золота, 5 серебряных наград и 1 бронза мировых первенств на длинной воде и 10 золотых, 3 серебряных, 4 бронзовых на короткой воде. К тому же в Афинах Альсхаммар побила свой же мировой рекорд в коротких бассейнах на дистанции 50 метров вольным стилем, который продержался после этого более 7 лет.

В Афинах на Олимпийских играх 2004 года Альсхаммар решила выступать лишь на одной индивидуальной дистанции 50 метров вольным стилем. На три призовых места с одинаковой вероятностью претендовало 5 спортсменок. В итоге судьбу призовых мест решило финишное касание. Альсхаммар осталась четвёртой, уступив второму месту 4 сотых секунды, а третьему всего лишь 2 сотых.

Олимпийские игры 2008 года в Пекине не принесли Альсхаммар успеха. На коронной дистанции 50 м шведка осталась за бортом финала, став лишь 14-й, а в эстафете 4 × 100 м вольным стилем шведская сборная во главе с Альсхаммар остановилась на 11-м месте.

В 2010 году Альсхаммар в очередной раз стала обладательницей Кубка мира и чемпионкой мира в Дубае по плаванию на короткой воде.

На чемпионатах Европы по водным видам спорта Тереза за карьеру завоевала 21 медаль (10 золотых, 7 серебряных и 4 бронзовые). При этом 8 наград шведка выиграла на дистанции 50 метров вольным стилем на 8 чемпионатах подряд (1997—2010) — 4 золота, 2 серебра и 2 бронзы. На чемпионатах Европы по плаванию на короткой воде на счету Терезы 15 золотых, 5 серебряных и 2 бронзовые награды.

На чемпионатах Швеции начиная с 1991 года Тереза выиграла более 70 золотых наград.

В данный момент Альсхаммар является обладательницей мирового рекорда на дистанции 50 баттерфляй в 25-метровом (24,38 с).

Завершила карьеру в ноябре 2016 года после выступления на соревнованиях в Стокгольме.

Альсхаммар на летних Олимпийских играх 
Зелёным выделены участия в финальных заплывах

Личная жизнь 
Мать Терезы — шведская пловчиха, участница Олимпийских игр 1972 года Бритт-Мари Смед.

Интересные факты 
Во время выступления на турнире в Австралии в 2009 году Альсхаммар установила мировой рекорд на дистанции 50 метров баттерфляем (25,44 с). Но позднее рекорд был аннулирован, поскольку шведская спортсменка нарушила правила ФИНА, выступая в двух плавательных костюмах одновременно.

См. также 
 Список спортсменов с наибольшим количеством участий в Олимпийских играх

Примечания

Ссылки 
 

Пловцы Швеции
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 2000 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2000 года
Пловцы на летних Олимпийских играх 1996 года
Пловцы на летних Олимпийских играх 2000 года
Пловцы на летних Олимпийских играх 2004 года
Пловцы на летних Олимпийских играх 2008 года
Пловцы на летних Олимпийских играх 2012 года
Пловцы на летних Олимпийских играх 2016 года
Знаменосцы на летних Олимпийских играх 2016 года
Чемпионы мира по плаванию
Чемпионы Европы по плаванию
Выпускники Университета Небраски в Линкольне